Южное море — названия географических объектов:

На Земле 

 Южное море — одно из устаревших названий Тихого океана

Вне Земли 

 Море Южное — лунное море на краю видимого диска Луны
 Море Южное — тёмная область на Марсе

См. также 

 Южно-Китайское море
 Южный океан